El término Muncharaz, Muntsaratz en euskera puede referirse a:

Muncharaz (Abadiano) barrio de la localidad vizcaína de Abadiano en el País Vasco en España.
Muncharaz (linaje) relevante familia del  Señorío de Vizcaya. 
Torre de Muntsaratz casa torre de los Muncharaz,  considerado como la edificación renacentista más destacada de la arquitectura civil en Vizcaya.